Teplitz può riferirsi a:
 Teplitz-Schönau, oggi Teplice – città ceca
 Teplitz-Bad, oggi Teplice nad Bečvou – comune ceco
 Teplitz, oggi Gemerské Teplice – comune slovacco
 Teplitz, oggi Spišská Teplica – comune slovacco